Хэмм () — фамилия. Известные носители:
 Хэмм, Джон (род. 1971) — американский актёр.
 Хэмм, Мия (род. 1972) — американская футболистка.
 Хэмм, Пол (род. 1982) — американский гимнаст, олимпийский чемпион 2004 года.
 Хэмм, Стю (род. 1960) — американский рок- и фьюжн-бас-гитарист.
 Хэмм, Эд (1906—1982) — американский легкоатлет (прыжок в длину, бег на короткие дистанции).

См. также